Jacob Reenstierna kan syfta på bland andra:

 Jacob Reenstierna den äldre (1625–1678)
 Jacob Reenstierna den yngre (1659–1716)